В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Бетті Стов 2-6, 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (фінал)
 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)

 Леслі Гант /  Джанет Ньюберрі (півфінал)
 Крістьєн Кеммер /  Валері Зігенфусс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Detroit